Frasnes kan syfta på följande platser:

 Frasnes-lez-Anvaing, kommun, Vallonien, Belgien  
 Frasnes-lez-Buissenal, ort i kommunen Frasnes-lez-Anvaing, Vallonien, Belgien